

Sigle 
 Department of Motor Vehicles – dipartimento governativo che emette le targhe automobilistiche statunitensi
 Deutsche Mathematiker-Vereinigung – società matematica tedesca
 Deflusso minimo vitale Nelle derivazioni di acqua dai corpi idrici il DMV indica il minimo deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi, allo scopo di garantire gli equilibri degli ecosistemi interessati e di assicurare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici ai sensi delle norme vigenti.
 Ducatisti Monster Veneto Il DMV è un gruppo veneto di motociclisti che guidano il modello Ducati Monster.
Deserted Medieval Villages o borgi medievali deserti

Codici 
 dmv – codice ISO 639-3 della lingua dumpas

Musica 
 DMV – singolo di Primus del 1993 estratto dall'album Pork Soda